Tvillinggårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tvillinggårde (Glim Sogn) – en bebyggelse i Glim Sogn
 Tvillinggårde (Hornborg Sogn) – en bebyggelse i Hornborg Sogn
 Tvillinggårde (Hundige-Kildebrønde Sogn) – en bebyggelse i Hundige-Kildebrønde Sogn
 Tvillinggårde (Røsnæs Sogn) – en bebyggelse i Røsnæs Sogn
 Tvillinggårde (Smørum Sogn) – en bebyggelse i Smørum Sogn
 Tvillinggårde (Vestermarie Sogn) – en bebyggelse i Vestermarie Sogn
 Tvillinggårde (Vissing Sogn) – en bebyggelse i Vissing Sogn